Агглютинация:

 Агглютинация (биология) — склеивание и выпадение в осадок из однородной взвеси бактерий, эритроцитов и др. клеток, несущих антигены, под действием специфических антител — агглютининов.
Агглютинация (зоология) — процесс образования раковины у некоторых моллюсков, членистоногих, фораминифер и вендских организмов путём склеивания зёрен окружающего осадка или детрита связующим веществом органического происхождения. 
 Агглютинация (психоанализ) — форма синтеза образов воображения, заключающаяся в слиянии, «склеивании» нескольких различных, в повседневной жизни не соединяемых качеств, свойств, частей, образов в один, в частности, в сновидениях, художественном творчестве, психопатологических переживаниях.
 Агглютинация (лингвистика) — образование в языках грамматических форм и производных слов путём присоединения к корню или к основе слова аффиксов, имеющих грамматические и деривационные значения.
 Агглютинация (иммунология) — простая по постановке реакция, при которой происходит связывание антителами корпускулярных антигенов (бактерий, эритроцитов или других клеток, нерастворимых частиц с адсорбированными на них антигенами, а также макромолекулярных агрегатов). Она протекает при наличии электролитов, например при добавлении изотонического раствора натрия хлорида.
Применяются различные варианты реакции агглютинации: развернутая, ориентировочная, непрямая и др. Реакция агглютинации проявляется образованием хлопьев или осадка (клетки, «склеенные» антителами, имеющими два или более антигенсвязывающих центра.
Реакцию агглютинации используют для:
1) определения антител в сыворотке крови больных, например, при бруцеллёзе (реакция Райта, Хеддельсона), брюшном тифе и паратифах (реакция Видаля) и других инфекционных болезнях;
2) определения возбудителя, выделенного от больного;
3) определения групп крови с использованием моноклональных антител против аллоантигенов эритроцитов.